Вальдбрунн (Нижняя Франкония)
 Вальдбрунн (Вестервальд)
 Вальдбрунн (Оденвальд)